Oleiros es un topónimo bastante frecuente que designa varios lugares:

en España 

 Oleiros (Cartelle), lugar de la parroquia de Sande, municipio de Cartelle, provincia de Orense.
 Oleiros (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Ponte Castrelo, municipio de Castrelo de Miño, provincia de Orense.
 Oleiros (Covelo), lugar de la parroquia de Barcia de Mera, municipio de Covelo, provincia de Pontevedra.
 Oleiros (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña.
 Oleiros (Láncara), lugar y parroquia del municipio de Láncara, provincia de Lugo.
 Oleiros (parroquia), lugar y parroquia del municipio de Oleiros, provincia de La Coruña.
 Oleiros (Ribeira), lugar y parroquia del municipio de Riveira, provincia de La Coruña.
 Oleiros (Salvatierra de Miño), parroquia del municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra.
 Oleiros (Silleda), lugar y parroquia del municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.
 Oleiros (Toques), parroquia del municipio de Toques, provincia de La Coruña.
 Oleiros (Tordoya), lugar de la parroquia de Cabaleiros, municipio de Tordoya, provincia de La Coruña.
 Oleiros (Villalba), parroquia del municipio de Villalba, provincia de Lugo.
Olleros (Carballedo), lugar y parroquia del municipio de Carballedo, provincia de Lugo.
 Vilar de Oleiros, lugar de la parroquia de Vilamaior de Caldelas, municipio de Castro Caldelas, provincia de Orense.
 Seoane de Oleiros, lugar y parroquia del municipio de Ginzo de Limia, provincia de Orense.

en Portugal 

 Oleiros (Portugal), villa del distrito de Castelo Branco
 Oleiros (freguesia), freguesia del municipio de Oleiros.
 Oleiros (Guimarães), freguesia del municipio de Guimarães.
 Oleiros (Ponte da Barca), freguesia del municipio de Ponte da Barca.
 Oleiros (Vila Verde), freguesia del municipio de Vila Verde.
 São Paio de Oleiros, freguesia del municipio de Santa Maria da Feira.